S-Töpfer steht für:

 S-Töpfer (Schuwalow-Maler), ein attischer Töpfer aus der Werkstatt des Schuwalow-Malers
 S-Töpfer (Achilleus-Maler), ein attischer Töpfer aus der Werkstatt des Achilleus-Malers
 S-Töpfer (Tonlampen), ein römischer Tonlampentöpfer im Rhein-Main-Gebiet in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts